Schagan steht für
Schagan (Fluss)
Schagan (See)
Siehe auch:
 Shagan